Rise Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Rise Sogn (Aabenraa Kommune), Kirchspielsgemeinde in Nordschleswig
 Rise Sogn (Ærø Kommune) auf der Insel Ærø